Лунная долина может означать:

  долина в о́круге Сонома, Калифорния, США.
 Лунная долина роман Джека Лондона о событиях, происходивших в этой долине.
  немой фильм 1914 года, экранизация одноимённого романа.

См. также
 Солнечная долина